Charlot peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Charlot, rameur français aux J.O. de 1900.
 Charlot, nom donné dans les pays francophones au personnage de vagabond interprété par Charlie Chaplin dans la plupart de ses films.

Titre 

 Charlot, comédie musicale montée en 2005, d'après Charlie Chaplin.

Patronyme 

 Alexandre Charlot, scénariste et réalisateur français ;
 Annette Charlot (Annette, Ida, Eugénie, Charlot) (1913-2004), plus connue sous le simple nom de Madame Charlot, professeure de chant française ;
 Bernard Charlot, pédagogue et chercheur en science de l’éducation ;
 Edmond Charlot (1915-2004), éditeur à Alger, puis à Paris ;
 Étienne Charlot (1865-1946), homme politique français ;
 Ferdinand Charlot (1854-1913), homme politique belge ;
 Gaston Charlot (1904-1994), chimiste français ;
 Hugues Charlot (1757-1821), général français ;
 Jacques Charlot (1885-1915), compositeur français ;
  :  
 Jean Charlot (1898-1979), peintre et dessinateur français, actif au Mexique et aux États-Unis ;
 Jean Charlot (1901-1976), homme politique français ;
 Joseph-Auguste Charlot (1827-1871), compositeur français ;
 Louis Charlot (1878-1951), peintre français ;
 Monica Charlot (1933-2005), historienne française spécialisée dans l’étude de la civilisation britannique ;
 Monique Pinçon-Charlot, sociologue française ; 
 Patrick Charlot, professeur français de droit public ;
 Philippe Charlot (1960- ), scénariste de bande dessinée et musicien français ;
 Pierre Charlot (c. 1205-1249), fils naturel de Philippe Auguste.

Odonyme 

 La rue Charlot, voie du  de Paris qui doit son nom à Claude Charlot, lotisseur du quartier au .

Divers 
 Les Charlots, groupe français de musiciens et de comédiens ;
 Charlot, un fils de Charlemagne selon la chanson de geste Huon de Bordeaux.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Patronyme belge